Mironov  è un cognome russo

Persone
Andrej Aleksandrovič Mironov, (1941-1987) attore
Evgenij Vital'evič Mironov, (1966) attore

Altro 
3624 Mironov, asteroide del sistema solare.